O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vinculada ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH). Localiza-se no Largo de São Francisco de Paula, Rio de Janeiro.

História 

O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais funciona em prédio histórico situado no Largo de São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro. O projeto original previa a construção da Sé do Rio de Janeiro. O prédio, contudo, abrigou a Academia Real Militar, a Escola Politécnica e, depois, a Escola Nacional de Engenharia (atual Escola Politécnica). Com o desmembramento da Faculdade Nacional de Filosofia, da então Universidade do Brasil, o IFCS funcionou de 1967 a 1969 em casa da rua Marquês de Olinda no bairro de Botafogo. Foi transferido para o atual prédio do Largo de São Francisco de Paula em 1969 devido às mudanças políticas que resultaram do Ato Institucional Número Cinco.

O empenho e a dedicação dos professores, funcionários e alunos possibilitaram, nos últimos 20 anos, conjugar a tradição intelectual do IFCS com os novos desafios da universidade brasileira. O IFCS é herdeiro de uma longa tradição de ensino e produção do conhecimento, que começou com a fundação da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e Ciência Política, em 1939, quando foram criados os cursos de Filosofia, História e Ciências Sociais. Com a reforma universitária, fundou-se o IFCS em 1968. A instituição resistiu aos embates políticos e começou a se reerguer no início dos anos 80. Os temas e as questões que constituem objeto de docência, pesquisa e extensão no IFCS, são indispensáveis para o entendimento dos problemas atuais do país, das sociedades, de sua história e modos de pensar.

O curso de graduação em História e os programas de pós-graduação em História Social e em História Comparada passaram a integrar o Instituto de História (IH), com a criação deste em 2010, sendo anteriormente vinculados ao antigo Departamento de História do IFCS.

Ensino 
O IFCS ocupa um lugar de relevância na UFRJ, oferece três cursos de graduação, em Ciências Sociais, em Filosofia e até 2011, História, hoje pertencente ao IH-UFRJ, apesar de também funcionar no mesmo prédio situado no Largo de São Francisco. Além disso, é composto por mais quatro cursos de pós-graduação, através dos programas em Sociologia e Antropologia; Filosofia; Lógica e Metafísica; e em Ciência Política.

A produção científica do IFCS é reconhecida nacional e internacionalmente. Segundo os dados do (Sigma) nos anos de 2003 a 2005 foram publicados 400 livros e capítulos; 475 trabalhos em anais de congressos e 247 artigos em jornais e revistas, voltadas para o grande público. Os professores e alunos do IFCS participam com regularidade de reuniões e congressos científicos, tendo apresentado 1 523 trabalhos em eventos científicos nos últimos três anos.

Biblioteca 
A Biblioteca Marina São Paulo de Vasconcellos, localizada no IFCS, é peça chave para as atividades docentes e de pesquisa. Seu acervo conta com 128 mil publicações ente livros, fascículos de periódicos, teses e monografias. Em 1997, ganhou novas instalações e recursos mais modernos para seu funcionamento.

Ligações externas 
 
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro